Trois navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Miami en l'honneur de la ville du même nom :
 l', un bateau à roues à aubes à vapeur qui participe à la guerre de Sécession ;
 l', un croiseur léger de classe Cleveland qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Los Angeles en service de 1990 à 2014.

Miami